Вальде́с (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эо-Навия. Занимает площадь 353,52 км². Население — 14 038 человек.

Политика

Известные люди 
  (1879—1954), политик, дядя Северо Очоа
 Северо Очоа де Альборнос (1905—1993), биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1959.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 Federación Asturiana de Concejos 
 Página con noticias sobre Luarca y el concejo de Valdés
 Página con fotos de Luarca
 Página de la Asociación de Turismo Luarca Valdés

Муниципалитеты Астурии